3. међузонски шаховски турнир - одржан је у Гетеборгу од 14. августа до 23. септембра 1955 године. 

На овај турнир су били директно позвани Давид Бронштајн, Паул Керес и Самјуел Решевски, који су делили 2-4. места на турниру кандидата 1953, а сви остали учесници изборили су право учешћа на зонским турнирима.. САД је уместо три шахиста представљао један, док представник Канаде није стигао на турнир.

Првих 9 првопласираних са овог турнира се пласирало на турнир кандидата у Амстердаму 1956 године.

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 144—145. — 120 000 экз.
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 584. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
 «Межзональный шахматный турнир Гётеборг 1955 год». Издательство: «Физкультура и спорт», Москва 1957. Автор-составитель: И. З. Бондаревский.

Спољашње везе 
 Партије са Међузонског турнира у шаху, Салтсјобаден, 1952

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Шведској
Шах у 1955.